Бра́йан Де́карт (; 17 марта 1987) — американский актёр и стример. Наиболее известен ролью Коннора из игры «Detroit: Become Human».

Биография 
Брайан родился в Солт-Лейк-Сити, штат Юта и вырос в Нови, штат Мичиган. Окончил с отличием факультет искусств в  Нью-Йоркского университета. Известен ролью Илая Чандлера в сериале «В стиле Джейн», а также главной ролью в фильме ужасов «» вместе с Алексой Вега. Стал наиболее известен после роли Коннора в игре Detroit: Become Human от французской студии Quantic Dream. Его внешность была полностью портирована в игру. Брайан выполнил все возможные сцены в игре с помощью новой технологии захвата движения.

Личная жизнь 
В 2012 году Брайан познакомился с актрисой Амелией Роуз Блэр на съемках фильма «Начало». В 2017 году пара обручилась. А 30 июня 2018 года пара сыграла свадьбу. Амелия также участвовала как актриса озвучивания в игре «Detroit: Become Human»: она исполнила роль Трейси. Живёт вместе с супругой в Лос-Анджелесе.

Фильмография

Видеоигры

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета
Киноактёры США